

Коктобинський сільський округ — адміністративна одиниця, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Коктобинський сільський округ — адміністративна одиниця, Жанакорганський район, Кизилординська область
 Коктобинський сільський округ — адміністративна одиниця, Майський район, Павлодарська область
 Коктобинський сільський округ — адміністративна одиниця, Хромтауський район, Актюбинська область